Chrschanowski ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Jurjewitsch Chrschanowski (* 1939), russischer Animationsfilmer
 Ilja Andrejewitsch Chrschanowski (* 1975), russischer Filmregisseur
 Juri Borissowitsch Chrschanowski (1905–1987), sowjetischer Maler und Schauspieler

Siehe auch:
 Chrzanowski
 Schanovsky